Lebrija (grad u Španjolskoj)
 Lebrija (rijeka), Kolumbija
 Lebrija (grad u Kolumbiji), departman Santander
 Lebrija (vinska regija), u Španjolskoj